Wälzer steht für:

 Wälzsprung, eine Technik beim Hochsprung, siehe Straddle (Sport)

Wälzer ist der Familienname folgender Personen:
 Karel Wälzer (1888–1948), tschechoslowakischer Eishockeyspieler
 Libor Wälzer (* 1975), tschechischer Gewichtheber

Siehe auch:
 Welzer